I. Szulejmán oszmán szultán
 I. Szulejmán rúmi szeldzsuk szultán